Костен — многозначный термин.

Фамилия 
Костен, Энтони (род. 1958) — английский и французский шахматист.

Топоним 
Костен — село в Болгарии.